Krienke ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern: 

 Krienke, Ortsteil der Gemeinde Rankwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Krienke (Kratzeburg), Ortsteil der Gemeinde Kratzeburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Krienke ist der Familienname folgender Personen:

 Nadine Ernsting-Krienke (* 1974), deutsche Hockeyspielerin
 Rainer Krienke (* 1963), deutscher Autor von Fachliteratur
 Tanja Krienke (* 1972), deutsche Eiskunstläuferin
 Markus Krienke (* 1978), deutscher Theologe